Nom de dos patriarques de Constantinoble:
 Jordi I de Xipre
 Jordi II de Xipre